Il singolare maschile dello  Sony Ericsson Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2012.

Il detentore del titolo era Novak Đoković ed è riuscito a ripetersi sconfiggendo in finale Andy Murray per 6-1, 7-64

Teste di serie 
Tutte le teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

 Novak Đoković (campione)
 Rafael Nadal (semifinale, ritirato)
 Roger Federer (terzo turno)
 Andy Murray (finale)
 David Ferrer (quarti di finale)
 Jo-Wilfried Tsonga (quarti di finale)
 Tomáš Berdych (terzo turno)
 Mardy Fish (quarti di finale)
 Janko Tipsarević (quarti di finale)
 John Isner (terzo turno)
 Juan Martín del Potro (quarto turno)
 Nicolás Almagro (quarto turno)
 Gilles Simon (quarto turno)
 Gaël Monfils (terzo turno)
 Feliciano López (secondo turno)
 Kei Nishikori (quarto turno)

 Richard Gasquet (quarto turno)
 Aleksandr Dolhopolov (terzo turno)
 Florian Mayer (quarto turno)
 Fernando Verdasco (terzo turno)
 Juan Mónaco (semifinale)
 Jürgen Melzer (terzo turno)
 Marin Čilić (terzo turno)
 Marcel Granollers (secondo turno)
 Radek Štěpánek (terzo turno)
 Milos Raonic (terzo turno, ritirato per infortunio alla caviglia)
 Viktor Troicki (terzo turno)
 Kevin Anderson (terzo turno)
 Juan Ignacio Chela (secondo turno)
 Julien Benneteau (terzo turno)
 Andy Roddick (quarto turno)
 Philipp Kohlschreiber (terzo turno)

Qualificati 

 Édouard Roger-Vasselin (primo turno)
 Antonio Veić (secondo turno)
 David Goffin (secondo turno)
 Guillaume Rufin (primo turno)
 Serhij Bubka (secondo turno)
 Simone Bolelli (primo turno)

 Rajeev Ram (primo turno)
 Guillermo García López (secondo turno)
 Björn Phau (secondo turno)
 Arnaud Clément (secondo turno)
 Frank Dancevic (secondo turno)
<li> Roberto Bautista-Agut (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 
 

Sony Ericsson Open 2012
ATP World Tour 2012